Zbrodnia pod Horką – mord na żołnierzach Wojska Polskiego dokonany przez żołnierzy niemieckich 26 kwietnia 1945, podczas bitwy pod Budziszynem.

Zarys historii 
26 kwietnia 1945, dowódca 9 Dywizji Piechoty płk Aleksander Łaski podjął decyzję o wycofaniu pozostawionej bez wsparcia jednostki spod Drezna. Dowództwo dywizji popełniło przy tym błąd rozpoczynając odwrót przed nastaniem zmierzchu, trzema niezabezpieczonymi kolumnami. 

Niemcy zdobyli plany przemarszu 9 DP dzięki czemu urządzili zasadzkę w miejscowości Horka, 3 km na północ od Crostwitz (według innych źródeł wydarzyło się to w Guttau, kilkanaście kilometrów na wschód od Horki). Wpadła w nią kolumna tworzona przez szpital polowy z 300 rannymi żołnierzami. Hitlerowcy wymordowali zarówno ich jak i personel medyczny szpitala strzałami w tym głowy. 

Świadkiem tego wydarzenia był kapelan 9 Dywizji Piechoty, ks. kpt. Jan Rdzanek, który mimo postrzału w potylicę przeżył mord.

Zobacz też 
 Bitwa pod Budziszynem (1945)
 9 Drezdeńska Dywizja Piechoty

Przypisy

Bibliografia 
 Czesław Grzelak, Henryk Stańczyk, Stefan Zwoliński: Armia Berlinga i Żymierskiego (2002)
 Encyklopedia II Wojny światowej.Wydawnictwo MON,Warszawa 1975

Linki zewnętrzne  
 

Horka
1945 w Niemczech